La Copa Davis 1992 fue la 81.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones.

Grupo mundial

Primera ronda

Francia vs. Gran Bretaña

Países Bajos vs. Suiza

Brasil vs. Alemania

Italia vs. España

Australia vs. Yugoslavia

Canadá vs. Suecia

Checoslovaquia vs. Bélgica

Estados Unidos vs. Argentina

Cuartos de final

Francia vs. Suiza

Brasil vs. Italia

Suecia vs. Australia

Estados Unidos vs. Checoslovaquia

Semifinales

Suiza vs. Brasil

Estados Unidos vs. Suecia

Final

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1992